Le elezioni comunali in Puglia del 2003 si tennero il 25 e 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio l'8 e 9 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 29 comuni pugliesi, di cui 13 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Bitonto

Casamassima

Conversano

Corato

Locorotondo

Monopoli

Noci

Ruvo di Puglia

Terlizzi

Trani

Provincia di Brindisi

Carovigno

San Donaci

San Pietro Vernotico

Provincia di Foggia

Ischitella

Isole Tremiti

Peschici

Pietramontecorvino

Provincia di Lecce

Galatone

Giurdignano

Monteroni di Lecce

Montesano Salentino

Salve

Sannicola

Spongano

Squinzano

Vernole

Provincia di Taranto

Crispiano

Leporano

Sava

Note 

Puglia
2003